Een salpeterfabriek

Diverse instellingen die salpeterfabriek zijn geweest, zoals:
Hôpital de la Salpêtrière